Alfonso X di Castiglia, detto il Saggio (Alfons in catalano) – re di Castiglia
 Alfons X – stazione della metropolitana di Barcellona